Беньямин Хайне (, 1770—1819) — немецкий (моравский) миссионер, врач и естествоиспытатель, руководитель Ботанического сада Лалбагх в Бангалоре.

Биография 
Родился в деревне Добра в Моравии 1 января 1770 года. В 1792 году прибыл в Индию в составе моравской миссии в Транкебар. С 1793 года — на службе в Британской Ост-Индской компании, с 1796 года — в должности ботаника в Самалкотте.

В 1800 году, после завершения четвёртой англо-майсурской войны, Хайне был назначен директором Ботанического сада Лалбагх в Бангалоре. Ему было поручено пополнение коллекций сада с особым вниманием к лекарственным растениям, а также поиск растений, которые можно было бы использовать для лечения малярии. Собрал обширный материал в Коимбатуре и окрестностях Бангалора.

В 1812 году сопровождал Фрэнсиса Бьюкенена во время поездки по Майсуру. В 1813 году прибыл в Лондон для передачи и определения коллекций растений. Часть образцов он передал Джозефу Бэнксу, часть — Альбрехту Вильгельму Роту.

С 1813 года — член Лондонского Линнеевского общества.

Скончался в Ваппере (Мадрасское президентство) 6 февраля 1819 года.

Некоторые публикации

Роды растений, названные именем Б. Хайне

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Ботаники XVIII века
Ботаники XIX века
Члены Лондонского Линнеевского общества